Кристиан Кристиансен:
 Кристиансен, Кристиан (1865—1943) — норвежский исследователь.
 Кристиансен, Кристиан (1843—1917) — датский физик.